El evento florete individual femenino de esgrima olímpica, se celebró el 28 de julio en el Centro de Exposiciones ExCeL al este de Londres.
Elisa Di Francisca de Italia ganó la medalla de oro, superando al la también italiana Arianna Errigo en la final, mientras que Valentina Vezzali se llevó el bronce.

Horario 
Todas las horas están en horario de verano  (UTC+1)

Resultados

Finales

Primera parte

Sección 1

Sección 2

Segunda parte

Sección 3

Sección 4

Referencias

florete femenino